

Села
 Явірник — у Верховинському районі Івано-Франківської області
Інше
 Явірник (хребет) — гірський хребет у Ґорґанах (Українські Карпати)
 Явірник (гора) — вершина в Українських Карпатах, у масиві Полонинський Бескид, розташована в межах Великоберезнянського району Закарпатської області, на схід від смт Великий Березний
 Гора Яворник ― ботанічна пам'ятка природи, Великоберезнянський район Закарпатської області
 Явірник (заповідне урочище) — заповідне урочище (лісове) місцевого значення в Україні, розташоване в межах Сколівського району Львівської області, на схід від села Верхнячка
 Явірник (заказник)  — лісовий заказник місцевого значення в Україні, розташований у межах Тячівського району Закарпатської області, на північ від села Лопухів
 Явірник-Ґорґан — гора у південно-східній частині Ґорґан (Українські Карпати), найвища вершина хребта Явірник, на території Надвірнянського району Івано-Франківської області
 Явірник (струмок) — струмок  в Україні, у межах Яремчанської міської ради  Івано-Франківської області, лівий доплив Пруту  (басейн Дунаю)

Села
 Явірник — у Команчанській гміні Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства
 Явірник Небилецький — у гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Явірник-Руський — у гміні Бірча Перемишльського повіту, в Підкарпатському воєводстві
 Явірник Польський — у Підкарпатському воєводстві, в Переворському повіті, у гміні Яворник Польський
 Явірник-Передмістя — в Підкарпатському воєводстві, Переворському повіті, гміні Яворник Польський

Див. також 
 Яворник